Yeonhui-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yeonhui-dong, Incheon, stadsdel, 
 Yeonhui-dong, Seoul, stadsdel,